Jorge Garcia (ator), actor norte-americano, protagonista da série Lost
 Jorge Garcia (ciclista), ciclista português
 Jorge García (futebolista), futeblista uruguaio

Nota: nos paises hipânicos, os sobrenomes compõem-se primeiro do apelido paterno seguido do apelido materno, ao contrário do que se usa, por exemplo, em Portugal.

Desambiguação